Albano Benjamín Bizzarri, né le  à Etruria, est un footballeur argentin. Il évolue au poste de gardien de but du milieu des années 1990 à la fin des années 2010.

Formé au Racing Club, il évolue ensuite notamment au Real Madrid, au Real Valladolid, au Calcio Catane, au Chievo Vérone

Biographie

Palmarès 
 Avec le Real Madrid
 Vainqueur de la Ligue des champions en 2000

Statistiques 
Le tableau ci-dessous récapitule les statistiques d'Albano Bizzarri lors de sa carrière en club :

Références

Liens externes 
 

Footballeur italo-argentin
Gardien de but du Racing Club
Gardien de but du Real Madrid
Gardien de but du Real Valladolid
Gardien de but du Gimnàstic de Tarragona
Gardien de but du Calcio Catane
Gardien de but de la Lazio Rome
Gardien de but du Genoa CFC
Gardien de but du Chievo Vérone
Gardien de but du Pescara Calcio
Naissance en novembre 1977
Naissance dans la province de Córdoba